Les Combes ist der Name folgender Orte:

 Les Combes, Gemeinde in Frankreich
 Les Combes, Ort in Charix, Frankreich
 Les Combes, Ort in Saint-Germain-de-Joux, Frankreich
 Les Combes, Ort in Les Fins, Département Doubs, Frankreich
 Les Combes, Ort in Maîche, Département Doubs, Frankreich
 Les Combes, Ort in Boëge, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ort in Chavannaz, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ort in Lugrin, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ort in Saint-Ferréol (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ort in Seythenex, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ort in Saint-Offenge-Dessus, Département Savoie, Frankreich
 Les Combes, Ortsteil von Introd, Italien
 Les Combes, Ort in Château-d’Oex, Schweiz

Siehe auch:
 Combes
 Combe